Honschaft Sand steht für:

 Honschaft Sand (Amt Porz), Honschaft im Amt Porz, Herzogtum Berg
 Honschaft Sand (Amt Solingen), Honschaft im Amt Solingen, Herzogtum Berg